Komisja Rewizyjna Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej – organ kontroli wewnętrznej Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.

Skład Komisji Rewizyjnej ZHR 
Komisja Rewizyjna składa się z 7 członków wybranych spośród harcmistrzyń lub harcmistrzów albo podharcmistrzyń lub podharcmistrzów przez Zjazd ZHR na dwuletnią kadencję. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu, pod przewodnictwem Przewodniczącego Zjazdu, wybierając spośród członków Komisji: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Komisji.

Kompetencje Komisji Rewizyjnej ZHR 
 kontroluje działalność władz Związku oraz jednostek organizacyjnych pod względem przestrzegania przez nie Statutu, regulaminów Związku oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 kontroluje gospodarkę majątkową Związku,
 przedstawia władzom Związku i jednostkom organizacyjnym informacje, zalecenia, i wnioski wynikające z kontroli,
 przedstawia Zjazdowi ZHR wnioski w sprawie absolutorium dla Rady Naczelnej, Naczelnictwa, Przewodniczącego, Naczelniczki Harcerek i Naczelnika Harcerzy,
 może uczestniczyć w posiedzeniach Rady Naczelnej, Naczelnictwa, a także odprawach Głównych Kwater.
 przynajmniej raz w roku przedstawia Radzie Naczelnej informacje na temat przeprowadzonych kontroli.

Komisja Rewizyjna może zlecać realizacje zadań kontrolnych komisjom rewizyjnym okręgów, a także biegłym i specjalistom.

Skład komisji

Kadencja od 2018 
 phm. Piotr Kucharczyk (przewodniczący)
 hm. Jacek Broniewski (wiceprzewodniczący)
 hm. Maria Szymankiewicz (sekretarz)
 hm. Monika Kobus
 hm. Piotr Giczela
 hm. Magdalena Czyżewicz
 hm. Olga Goleń
 phm. Daniel Rudnicki
 phm. Beata Wegner

Kadencja 2016-2018 
 phm. Piotr Kucharczyk (przewodniczący)
 hm. Jacek Broniewski (wiceprzewodniczący)
 hm. Maria Szymankiewicz (sekretarz)
 hm. Monika Kobus
 phm. Piotr Giczela
 phm. Daniel Rudnicki
 phm. Beata Wegner

Kadencja 2014-2016 
 phm. Piotr Kucharczyk (przewodniczący)
 hm. Jacek Broniewski (wiceprzewodniczący)
 hm. Maria Szymankiewicz (sekretarz)
 phm. Andrzej Karwan
 phm. Piotr Giczela
 phm. Karol Siergiej / phm. Bartłomiej Mieczkowski
 hm. Marek Wojdan

Kadencja 2012–2014 
 phm. Piotr Giczela (przewodniczący)
 hm. Jacek Broniewski
 phm. Karolina Bobrowska
 phm. Andrzej Karwan
 phm. Piotr Kucharczyk (sekretarz)
 phm. Karol Siergiej
 hm. Marek Wojdan

Kadencja 2010–2012 
 hm. Jacek Broniewski
 phm. Piotr Giczela
 phm. Piotr Kucharczyk
 hm. Radosław Kucharczyk
 hm. Magdalena Masiak
 phm. Karol Siergiej
 hm. Anna Zagrajek (przewodnicząca)

Kadencja 2008–2010 
 phm. Piotr Kucharczyk
 phm. Karol Siergiej
 hm. Jacek Broniewski
 hm. Marek Zalotyński
 phm. Piotr Giczela
 phm. Małgorzata Bryksa-Godzisz
 hm. Maria Godyń (przewodnicząca)

Kadencja 2006–2008 
 phm. Michał Zazula
 hm. Radosław Kucharczyk
 phm. Piotr Kucharczyk
 hm. Jacek Broniewski
 phm. Aleksandra Markowska-Tendaj
 phm. Eliza Dzwonkiewicz
 hm. Aleksander Rychlik

Linki zewnętrzne 
 

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej